For Fuck's Sake, Internetjargon, synoniem aan bijv. For Heaven's Sake of For Christ's Sake.
Zwitserse federale spoorwegen, een afkorting van ferrovie federali svizzere, de Italiaanstalige naam van deze organisatie
 FFS (voetbalclub), een amateur voetbalclub in Friesland